DeKalb Avenue – stacja metra w Nowym Jorku na Canarsie Line
 DeKalb Avenue – stacja metra w Nowym Jorku na Fourth Avenue Line